Rock Island Township est le nom de plusieurs townships aux États-Unis :

 Rock Island Township, dans l'Illinois ;
 Rock Island Township, dans le Dakota du Nord.

Articles connexes 
 South Rock Island Township
 Comté de Rock Island